Флаг муниципального образования Должа́нское сельское поселение Ейского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 18 февраля 2011 года решением Совета Должанского сельского поселения № 59 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6659.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Должанского сельского поселения Ейского района в синем (голубом), зелёном и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле над зелёной оконечностью золотой клин, смещённый верхним углом к правому краю, при этом справа — вогнутый, слева — выгнутый».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Изображение выгнуто-вогнутого жёлтого клина указывает на косу Долгую, являющуюся природным заказником России, обладающую залежами лечебных грязей и насыщенную целебным воздухом, а также форма косы подобна наполненному ветром парусу, ведь Коса Долгая популярна у сёрферов и кайтсёрферов, здесь проводятся соревнования, как среди любителей, так и профессионалов данного вида спорта. Постоянный свежий ветер, возможность катания на сервингах, как с наветренной, так и с подветренной сторон косы, делает Должанку любимым местом отдыха сёрферов.

Жёлтый клин, тянущийся вверх, аллегорически указывает стремление жителей поселения к новым вершинам развития, к экономическому благосостоянию.

Жёлтый цвет (золото) символизирует солнечный свет, пшеничные поля, процветание, достаток, стабильность, почёт и уважение, а также аллегорически указывает на знаменитые должанские пляжи.

Лазоревый (голубой, синий) цвет символизирует чистое небо, безупречность, движение вперёд и целеустремлённость, настойчивость и упорство, а также аллегорически указывает на Азовское море и Таганрогский залив.

Зелёная полоса аллегорически указывает на гордость поселения — богатый еловыми деревьями лесной массив, расположенный у основания косы.

Зелёный цвет символизирует жизнь, здоровье, надежду, красоту окружающей природы.

Примечания